

Plaatsnaam
 In Duitsland:
 Lautenbach (Duitsland), een gemeente in Baden-Württemberg
 Lautenbach (Gernsbach), een plaats in de gemeente Gernsbach in Baden-Württemberg
In Frankrijk:
 Lautenbach (Frankrijk), een gemeente in Haut-Rhin

Personen
 Manegold van Lautenbach (ca. 1030 - ca. 1103), een augustijner kanunnik uit de Elzas
 Jacobus Lautenbach (ca. 1537 - 17 maart 1611), Nederlands militair

Zie ook
 Lauterbach (doorverwijspagina)
 Lautenbachzell
 Lautenburg